Le tournoi de tennis Nordic Light est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2004, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Stockholm du 2 au .

Alicia Molik remporte le simple dames. En finale, elle bat Tatiana Perebiynis, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Alicia Molik et Barbara Schett.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis Nordic Light
 Saison 2004 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2004
Nordic Light
Sport en Suède en 2004
Compétition de tennis en Suède
Tennis en août 2004